Bandeirantes, esploratori coloniali portoghesi e brasiliani che presero parte alle spedizioni esplorative dette bandeiras
 Bandeirantes, comune dello stato del Paraná in Brasile
 Bandeirantes – comune brasiliano
 Nova Bandeirantes, comune dello stato del Mato Grosso in Brasile
 Bandeirantes do Tocantins, comune dello stato del Tocantins in Brasile
 Rede Bandeirantes, emittente televisiva brasiliana